Село
 Шершенці

Інше
 Шершенці — пункт пропуску на кордоні з Молдовою